Kid Flash (Iris West II) è una supereroina nel futuro alternativo di Kingdom Come nell'Universo DC. Comparve per la prima volta in Kingdom Come n. 3 (luglio 1996).

Storia di pubblicazione 

Iris West/Kid Flash comparve nei n. 3 e 4 della miniserie del 1996 Kingdom Come. Successivamente comparve nel sequel The Kingdom, in cui comparve come protagonista di un suo numero The Kingdom: Kid Flash (febbraio 1999). Personaggi simili comparvero in The Flash n. 143 (dicembre 1998) e nei n. da 146 a 149 (marzo-giugno 1999), così come in The Titans n. da 23 a 25 (gennaio-marzo 2001); tuttavia, non è chiaro se si tratta dello stesso personaggio.

Biografia del personaggio

Kingdom Come 

Nel futuro alternativo della serie Kingdom Come, Iris West II è la figlia di Wally West (il terzo Flash) e di Linda Park, e sorella gemella di Barry West. Sia Iris che Barry ereditarono le abilità super veloci di loro padre, ma solo Iris scelse di utilizzarli a fin di bene, mentre Barry decise di diventare un fannullone e di non occuparsi degli "affari di famiglia". Iris è costantemente irata con suo padre, che passa quasi tutta la vita a proteggere Keystone City, e che ha tempo per Barry ma non per lei: questo perché Wally prende in considerazione la naturale eredità di Flash nelle future mani di Barry, nonostante Iris sia diventata Kid Flash.

Nel sequel The Kingdom, Iris fu reclutata da Rip Hunter (insieme ad altri eroi della sua generazione - Ibn al Xu'ffasch, il figlio di Batman; Nightstar, la figlia di Nightwing e Starfire; ed Offspring, il figlio di Plastic Man) per tentare di fermare un pazzo di nome Gog dall'alterare il passato, prima di scoprire che non ce n'era la necessità grazie all'Ipertempo.

In The Titans n. da 23 a 25, divenne il membro di un gruppo comprensivo dei figli dei Titans originali: lei, Nightstar, Darkstar (il figlio di Donna Troy), Cappuccio Rosso (figlia di Arsenal), e Tula (figlia di Tempest). Ritornarono al nostro presente in vari ipertempi per salvare la vita di Donna Troy.

Universo DC 

In Flash n. 225 (ottobre 2005), la moglie di Wally West, Linda, diede alla luce una bambina di nome Iris. Se in un futuro prossimo diventerà Kid Flash è ancora da vedere. Per adesso, il suo solo potere è quello di vibrare attraverso gli oggetti. In Flash n. 240 (maggio 2008) Iris comparve come un'adolescente con indosso un costume simile alla sua controparte del futuro. Nel n. 241, Iris indossa un costume simile a quello di Kid Flash che mostra la super velocità e afferma di essere più veloce di suo padre. Tuttavia, la sua gratifica è di breve durata, in quanto passa subito all'età adulta dopo aver sconfitto Gorilla Grodd. In Flash n. 243, Iris ritornò alla sua età normale, e i suoi poteri furono convertiti in accelerazione molecolare.

Iris è un conduttore umano della Forza della velocità, molto più di suo fratello Jai, con l'assoluta padronanza su di essa, addirittura rivaleggiando con quello avuto da suo padre nella Dark Flash Saga. Controllata mentalmente da Queen Bee, mostrò il potere di formare dei "bozzoli" di Forza della velocità, bolle in cui poteva controllare lo spazio e il tempo, congelare i suoi avversari o affrettare il loro metabolismo fino alla morte. In più, riparò la sua debole connessione alla Forza della velocità rendendo zoppo suo padre. Grandemente traumatizzata dal suo calvario, rifiutò di utilizzare i suoi poteri di nuovo.

La sua risoluzione svanì con il ritorno dell'Anti-Flash, il Professor Zoom, durante gli eventi di The Flash: Rebirth. Dato che la connessione di Jai e Iris era ancora precaria, i tentativi di Zoom di disturbare la Forza della velocità costrinse entrambi i ragazzi a sopportare una grande quantità di dolore lancinante, finché Iris non decise di prendere tutto l'ammontare della connessione della Forza della velocità, liberando Jai ma causando dolore a sé stessa. All'ultimo momento, Jesse Quick, guidata dal grande Johnny Quick, utilizzò il Mantra della Velocità per salvare la vita di Iris, e ancora una volta il suo pieno potenziale. Se a Jai fu lasciato o no qualche potere, non è chiaro.

Iris abbracciò il suo nuovo ruolo con gioia infantile, scegliendo di prendere il costume e l'identità di Impulso, lo stesso utilizzato da Bart prima di unirsi ai Teen Titans come Kid Flash.

Poteri e abilità 

Iris West II possiede le stesse abilità di suo padre, Wally West: super velocità, abilità di controllare e far vibrare le sue molecole, e un'aura che la protegge dalla frizione dell'alta velocità. Iris è più lenta di suo padre solo a causa della sua giovane età.

Voci correlate 

 Flash (DC Comics)
 Iris West Allen
 Forza della velocità
 Kingdom Come (fumetto)
 Anti-Flash
 Kid Flash

Personaggi DC Comics